vky – vecchio codice ISO 639-3 della lingua kayu agung, ritirato per unione con lingua komering (ISO 639-3 kge)